John Olver est un nom pouvant désigner:

 John Olver (né en 1936), homme politique américain
 John Olver (né en 1958), entraîneur de hockey sur glace canadien
 John Olver (né en 1961), joueur de rugby à XV anglais

Voir aussi
 
 
 

Homonymie de personnes